Hohnbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Hohnbaum (1780–1855), deutscher Arzt und Publizist
 Christian Hohnbaum (1747–1825), Dichter geistlicher Lieder und Mitherausgeber der Hildburghäuser Dorfzeitung
 Gottfried Hohnbaum (Johann Gottfried Hohnbaum; 1785–1857), deutscher Optiker und Königlich Hannoverscher Hof-Mechaniker